Paróquia de São Lourenço (Macau)
Paróquia de São Lourenço (Urupês) — no estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos